Lilliput, een fictief land in Gullivers reizen
Liliput (modelspoor), een merk van modelspoortreinen
Liliput (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
LiLiPUT, een Zwitserse punkband